Правдинский сельский округ

Калининградская область 

 Правдинский сельский округ Краснознаменского района (до 2008 года)

Тульская область 

 Правдинский сельский округ Новомосковского района